

Маленін — село в гміні Тчев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Маленін — село в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства